Кобелякский уезд — административно-территориальная единица в составе Полтавской губернии Российской империи, существовавшая в 1781 — 1923 годы. Уездный город — Кобеляки.

География 
Располагался между 48°45' и 49°31' северной широты, на юге губернии и отделяется от Екатеринославской губернии течением рек Днепра и Орели.

Пространство уезда, по Стрельбицкому = 3227,2 кв. вёрст = 336167 десятин, а по данным генерального межевания = 329017 десятин.

Уезд, в общем, представляет постепенный склон к левому низкому и отлогому берегу реки Днепра, и орошается системой рек Псёла, Ворсклы и Орели.

Водораздел Псёл-Голтва-Ворскла занимал больше половины уезда, водораздел же Ворскла-Орель — остальную часть. Правые берега Псёла, Ворсклы, Орели — высоки, круты, часто обрывисты и овражисты, левые обыкновенно пологи и низки. Общий характер водоразделов — широковолнистый с многочисленными балками и оврагами. Водораздел Псёл-Голтва-Ворскла — слабо волнистая степь, 60 саженей средней высоты.

Водораздел Ворскла-Орель на 10 саженей ниже первого, при средней высоте 50,6 саженей имеет вид низменной равнины, изобилующей котловинами с застаивающейся солоноватой водой.

Днепр и Псёл протекают на незначительном протяжении, так же как и Орель; Ворскла же прорезает весь уезд; несколько речек и ручьев летом пересыхают. Из рек судоходен только Днепр; пароходные и грузовые пристани в Переволочне и Орлике.

В нескольких местах по побережью Днепра обнаружены месторождения красного слоистого гранитита, который был употреблен при постройке железнодорожного моста в Екатеринославе; несколько каменоломен незначительных размеров разрабатывают серый гранит. Из других полезных ископаемых обнаружены на берегах реки Ворсклы у местечка Белики залежи синей гончарной глины.

По исследованию почв профессором Докучаевым обнаружено, что горовой (суглинистый) чернозём является господствующей почвой Кобелякского уезда. Содержание гумуса колеблется от 4,21 % до 6,301 %, равняясь в среднем 5,41 %. Супесчаный чернозём (чернозём пологих скатов) занимает незначительное пространство на пологих склонах к рекам, неширокими полосами в 2-3 версты в поперечнике. Содержание гумуса от 3,53 до 4,79 %, в среднем 3,72 %. Супеси обыкновенно служат переходом от супесчаных черноземов к пескам, чаще всего представляют узкую полосу со стороны реки, заключают растительного перегноя в среднем 1,54 %. Солонцы относятся к почвам болотно-наземным, происшедшим при содействии стоячей воды.

Главная площадь занята солонцами на водоразделе Ворскла-Орель, отчасти на водоразделе Псёл-Голтва-Ворскла.

В солонцах, по полному химическому анализу, гумус совершенно отсутствует, и главными составными частями служат кремнекислота 76,6 %, глинозём 7,8 %, остальное — разные окиси и соли.

Удобной земли по окладным книгам (1887) 317714 десятин, из которых принадлежит дворянству 91815 десятин (30,0 %), духовенству 3732 десятины (1,2 %), купцам 3768 десятин (1,3 %), мещанам 3817 десятин (1,3 %), казакам 131968 десятин (43,6 %), государственным крестьянам 34795 десятин (11,5 %), крестьянам-собственникам 17523 десятины (5,8 %), в общем владении казаков и государственных крестьян 6501 десятина (2 %), разным владельцам 7885 десятин (3 %). Пахотной земли 69,0 %, сенокосной 8 %, лесной 5,2 %, выгонов 6,6 %, усадебной 5,4 %.

Население 
Жителей 242875: дворян 2528, духовенства 1365, почётных граждан и купцов 375, мещан 5238, крестьян 221266, военных сословий 11220, прочих 883.

Православных — 239912, католиков — 149, евреев — 2522, протестантов — 21, прочих — 271. По статистической подворной переписи (1887 году) из общего числа 29897 хозяйств сельского сословия насчитывается:

На 100 хозяйств приходилось:

В уезде 1044 поселения, в том числе 15 местечек, 29 селений, 219 деревень и 871 хутор.

Административное деление 
В 1913 году в состав уезда входила 21 волость:

Уроженцы 
 Воблый, Константин Григорьевич
 Коваленко, Александр Власович
 
 Остроградский, Михаил Васильевич

Экономика 
Заводов пивоваренных 2, кожевенных 3, свечных восковых 2, мыловаренный 1, крупчатых мельниц 35 (паровая 1, водяных 34), топчаков 3, кузниц 248, маслобоен 391; общая сумма производства, при 889 рабочих, 290000 руб.

Кустарная промышленность развита слабо. Главное занятие жителей — хлебопашество на своей и съёмной в погодный наём земле.

В 1894 году рожь занимала 39778 десятин, пшеница озимая — 3508, яровая — 81671, ячмень — 35837, овёс — 8323, гречиха — 6627, просо — 5477, кукуруза — 56, горох — 1987, чечевица — 1586, картофель — 4149, всего — 188243 десятины.

Средняя урожайность для всех хлебов на землях частных владельцев определяется с десятины 47 пудов, на землях мелких землевладельцев — едва 36 пудов. Погодный наем земли малоземельными и безземельными пахарями существует постоянно в значительных размерах.

По подворной переписи 1887 года зарегистрирован погодный наем пахотной земли испольно 9823 десятины, за деньги 26677 десятин и под отработки натурой 1267 десятин, всего 37767 десятин. Часть рабочего населения уходит в летнее время на заработки в южные губернии. В 1886 года было выдано письменных видов для отлучек: годовых — 652, полугодовых — 1141, краткосрочных — 9186, всего — 10979.

Бюджет уездного земства составлял в 1884 году — 71967 руб., в 1893 году — 88605 руб. из этой суммы на содержание земской управы идет 9,7 %, на врачебную часть 15,9 %, на начальные школы 8,3 %.

На средства уездного земства содержатся в уезде 4 врача и 20 фельдшеров. Сельским обществам принадлежит продовольственного капитала 29744 руб., из которых в долгу — 17852 руб. По затратам для медицины и для народного образования в 1893 году, сравнительно с числом жителей, Кобелякскому уезду принадлежит самое низшее место в губернии.

В 1877 году в уезде было организовано Кобелякское сельскохозяйственное общество.

Примечания

Ссылки 
 
 Карта